DFL peut désigner :
  division française libre ;
 Minnesota Democratic-Farmer-Labor Party, un parti politique américain de l'État du Minnesota.